Матка — статевий орган жіночої особини більшості тварин, зокрема ссавців та людини.
 Матка — плідна самиця тварин.
 Матка — самиця медоносної бджоли з розвиненими статевими органами.
 Матка — зменшувальна форма до «мата».
 Матка — діалектне слово, що означає «мати».
 Матка — діалектне слово, що означає «матірка, жіноча рослина конопель».
 Матка — діалектне слово, що означає «жила».

Див. також 
 Маточка (значення)